Deze lijst geeft een overzicht van schilderijen van Orazio Gentileschi. De meeste van zijn werken tonen religieuze onderwerpen, maar er staan ook portretten op zijn naam.

Catalogusnummers met "MET" komen uit een publicatie van het Metropolitan Museum of Art uit 2001.

Gentileschi
 
Schilderijen